Porsche Supercup 2010 – osiemnasty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 13 marca w Bahrajnie a zakończył 12 września we Włoszech po dziesięciu wyścigach. Po raz pierwszy w tych zawodach uczestniczył także polski zespół Verva Racing Team.

Drużyny i kierowcy

Rundy

Klasyfikacja mistrzostw

Klasyfikacja kierowców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2010 w sportach motorowych